Zlatin peut faire référence à :

Patronyme
Miron Zlatin (1904-1944), résistant juif français, directeur de la maison d’Izieu, dans l'Ain ;
Sabine Zlatin, née Chwast (1907-1996), résistante juive française et peintre, épouse du précédent.

Prénom
Zlatin Georgiev (né en 1985), joueur bulgare de basket-ball.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif